Vier Schiffe der Royal Navy führten den Namen HMS Hotspur, benannt nach dem Spitznamen von Sir Henry Percy:

 Die erste HMS Hotspur war eine 36-Kanonen Fregatte, die von 1810 bis 1821 in Dienst war.
 Die zweite HMS Hotspur war eine Fregatte mit 46 Kanonen, die 1828 vom Stapel lief, nach 1859 als Hulk genutzt, 1868 in HMS Monmouth umbenannt und 1902 verkauft wurde.
 Die dritte HMS Hotspur war ein 1870 vom Stapel gelaufenes gepanzertes Rammschiff, das 1904 verkauft wurde.
 Die vierte HMS Hotspur war ein Zerstörer der H-Klasse, der nach seinem Stapellauf 1936 im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und 1948 an die Dominikanische Republik verkauft wurde.

Fiktive Schiffe 
 Eine HMS Hotspur spielt eine wesentliche Rolle im dritten Band der Romanreihe über Horatio Hornblower, der den Titel Hornblower auf der Hotspur führt. Sie ist mit 20 Neun-Pfünder Kanonen und vier Karronaden bewaffnet.
 Eine HMS Hotspur taucht in Sir Arthur Conan Doyles Kurzgeschichte The Adventure of the Gloria Scott auf.
 Eine HMS Hotspur ist das Schiff, auf dem der Protagonist Richard Bolitho in Alexander Kent's Roman Bruderschaft der See dient.

Hotspur
Fiktives Einzelfahrzeug